Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1924, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1924.

Indianapolis 500
1924
Desporto nos Estados Unidos em 1924